Cedar Mill – census-designated place della Contea di Washington, Oregon (Stati Uniti d'America)
 Cedar Mill – processore Intel